Verdaguer hace referencia a varios artículos:

Verdaguer (apellido), apellido español.
(38671) Verdaguer, asteroide del cinturón principal.
Pico Verdaguer, en el macizo de la Pica de Estados.
Estación de Verdaguer, del Metro de Barcelona.
Estación de Jacint Verdaguer, del Metro de Palma de Mallorca.